Marinići est un toponyme qui peut désigner :
Marinići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Marinići, un village de Croatie situé dans la municipalité de Viškovo, comitat de Primorje-Gorski Kotar.